Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Arlington:

 USS Arlington (AP-174), ein Transportschiff
 USS Arlington (AGMR-2), ab 1965 Name des ehemaligen Flugzeugträgers USS Saipan (CVL-48)
 USS Arlington (LPD-24), ein Amphibious Transport Dock der San-Antonio-Klasse, in Dienst ab 2011

Arlington